Фінал Кубка Футбольної ліги 1978 — фінал розіграшу Кубка Футбольної ліги 1977—1978, 18-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. Учасниками фіналу були «Ліверпуль» та «Ноттінгем Форест».

Основний і додатковий час фінальної гри, проведеної 18 березня 1978 року, завершилися з нічийним рахунком 0:0. Відповідно до регламенту змагання було проведене перегравання, в якому перемогу з рахунком 1:0 здобув «Ноттінгем Форест».

Шлях до фіналу

Матчі

Перший матч

Перегравання 

1978
1978 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
1978 в англійському спорті